Odai Al-Saify (Amã, 26 de maio de 1986) é um futebolista profissional jordano que atua como atacante.

Carreira 
Militou no futebol grego, no Skoda Xanthi. Em 2010 foi repassado para o cipriota Alki Larnaca.

Seleção 
Odai Al-Saify representou a Seleção Jordaniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011 e 2015.

Ligações externas 
 Perfil em ogol

Futebolistas da Jordânia
Futebolistas do Al-Dhafra Sport & Culture Club
Futebolistas do Xanthi FC
Futebolistas do Alki Larnaca FC
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Jordaniana de Futebol